Horizons (Orizzonti) è un partito politico francese di centro-destra fondato nell'ottobre del 2021 dal sindaco di Le Havre ed ex primo ministro Édouard Philippe. Fa parte della maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron.

Risultati elettorali

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Partiti politici francesi